

Мстув — гміна в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Мстув — село в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Мстув — село в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства